Василий Сидорович Николаенко (24 августа 1909, поселок Каменское, теперь город Днепропетровской области — , город Киев) — советский партийный деятель, председатель Львовского горисполкома, секретарь Дрогобычского обкома КПУ.

Биография 
Родился в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1920 году.

Учился в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта. Окончил Харьковский педагогический институт

Член ВКП(б) с 1931 года.

С 1934 года работал на партийной работе.

В 1941 году — секретарь Харьковского областного комитета КП(б)У.

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в восточные районы СССР. Работал секретарем Омского областного комитета ВКП(б).

С февраля 1944 года — секретарь Волынского областного комитета КП(б)У.

В 1944—1947 годах — 3-й секретарь Львовского областного комитета КП(б)У.

С июля 1947 года — 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Львовского городского совета депутатов трудящихся — исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета Львовского городского совета.

В 1948—1951 годах — председатель исполнительного комитета Львовского городского совета депутатов трудящихся.

Затем работал инспектором ЦК КПУ.

23 июля 1955 — май 1959 г. — секретарь Дрогобычского областного комитета КП(б)У.

20 августа 1959 — март 1961 г. — председатель исполнительного комитета Львовского городского совета депутатов трудящихся.

В 1961—1984 годах — на руководящей работе в Укрглавкоммунснабе, во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте нефтехимической промышленности (ВНИИпкнефтехим), в Украинском государственном проектно-конструкторском и научно-исследовательском институте нефти (УкргоспроНИИнефти) в городе Киеве.

С 1984 года — персональный пенсионер союзного значения в Киеве.

Умер в декабре 1986 года в Киеве.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 медали

Источники 
 газета «Вечірній Київ» (Київ) — грудень 1986 року.

Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1909 году
Родившиеся 24 августа
Персоналии:Дрогобыч
Персоналии:Львов
Умершие в 1986 году
Родившиеся в Каменском
Члены КПСС
Председатели Львовского горисполкома